Erdődy László (1746–1786) főispán (Kőrös vármegye), tanácsos
 Erdődy László (1794–1879) kormányzó (Fiume), főispán (Varasd vármegye), kamarás tanácsos
 Erdődy László (?–1991) gépészmérnök, egyetemi adjunktus
 Erdődy László (1930) röplabdázó, edző, sportvezető
hasonló nevűek
 Erdődy László Ádám (1679–1736) megyés püspök